Feurich ist der Familienname folgender Personen: 

 Hermann Feurich (1854 – 1925) Klavierfabrikant und Kommerzienrat
 Christa Feurich (* 1948), deutsch-Schweizer Opfer der Diktatur in der DDR, siehe Peter und Christa Gross-Feurich
 Greta Feurich (* 1936), deutsche Feldhockeyspielerin der 1960er Jahre
 Jonathan Feurich (* 1989), deutscher Schauspieler
 Walter Feurich (1922–1981), deutscher evangelischer Pfarrer 

Siehe auch:

 Feurich Klavier- und Flügelfabrikation, deutsche Klavierbauer
 Feurich-Keks, Backwarenhersteller aus Bayern